Мајкл Ченг је освојио турнир. У финалу је победио Стефана Едберга резултатом 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2.

Носиоци 

  Иван Лендл (четврто коло)</li>
  Борис Бекер (полуфиналиста)</li>
  Стефан Едберг (финалиста)</li>
  Матс Виландер (четвртфиналиста)</li>
  Андре Агаси (треће коло)</li>
  Јакоб Хласек (четврто коло)</li>
  Тим Мејот (друго коло)</li>
  Милослав Мечирж (прво коло)</li>

<ol start="9">
  Џими Конорс (друго коло)
  Кент Карлсон (повукао се због повреде) 
  Алберто Манчини (четвртфиналиста)
  Бред Гилберт (повукао се пре почетка турнира) 
  Јаник Ноа (прво коло)
  Арон Крикстин (друго коло)
  Мајкл Ченг (победник)
  Гиљермо Перез-Ролдан (четврто коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1989.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно